HLE 18 (Alstom), een Belgische elektrische locomotief uit 1973, vooral gebruikt op internationale verbindingen
HLE 18 (Siemens), een Belgische elektrische locomotief geleverd door Siemens en in dienst genomen tussen 2009 en 2011, vooral gebruikt voor binnenlands verkeer